

Клермонт — місто, штат Каліфорнія
 Клермонт — місто, штат Міннесота
 Клермонт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Клермонт — місто, штат Північна Кароліна
 Клермонт — місто, штат Південна Дакота
 Клермонт — місто, штат Вірджинія
 Клермонт — селище, штат Іллінойс

 Клермонт — місто, штат Флорида
 Клермонт — місто, штат Джорджія
 Клермонт — місто, штат Індіана
 Клермонт — місто, штат Айова
 Клермонт — місто, штат Нью-Йорк